Bodanesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bodanesjön (Frändefors socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun och Vänersborgs kommun,  (1,44 km²)
Bodanesjön (Örs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun,  (38,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn